Фоглер — немецкая () или английская () фамилия. Среди носителей:

 Фоглер, Георг Йозеф (аббат Фоглер) (1749—1814) — немецкий композитор, органист, теоретик музыки, педагог.
 Фоглер, Дэн (род. 1976) — американский актёр, лауреат премии Тони.
  (1928—2009) — немецкий актёр.
 Фоглер, Рюдигер (род. 1942) — немецкий актёр.

См. также 
 Воглер